Le tournoi de Londres est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute du 21 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Pat Walkden.

Faits marquants 
Il s'agit de la finale de la Dewar Cup 1968. Les cinq manches précédant la finale ont été jouées respectivement à Stalybridge, Perth, Aberavon, Torquay et au London Indoors. 

Avant cette finale, Margaret Smith Court restait invaincue dans la coupe 1968. Elle se fait surprendre par Virginia Wade en finale après 22 matchs consécutifs gagnés dans cette coupe.

Le classement final de la Dewar Cup 1968 pour les huit joueuses qualifiées s'établit comme suit : 1. Margaret Smith Court 43 points, 2. Virginia Wade 26 points, 3. Winnie Shaw 14 points, 4. Mary-Ann Eisel 12 points, 5. Pat Walkden 11 points, 6. Joyce Barclay 7 points, 7. Robin Blakelock 6 points et 8. Pam Teeguarden 5 points.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Londres

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Londres
Tennis en Angleterre en 1968
Sport en novembre 1968